Змагання з дзюдо у ваговій категорії до 63 кілограм серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2020 пройшли 27 липня 2021 року. Участь взяли 32 спортсменки з 32 країн.

Призери

Розклад

Сіяні спортсмени 
Посів відбувається на основі олімпійського кваліфікаційного рейтингу IJF.

<ol start="1">
  
  
  
  

<ol start="5">

Змагання

Турнір

Втішний раунд

Посилання 
 Олімпійський турнір  на сайті judobase.org 

Дзюдо на літніх Олімпійських іграх 2020